Пиляр, Юрий Евгеньевич (1924—1987) — советский писатель.
 Пиляр, Роман Александрович (1895—1937) — один из руководителей органов государственной безопасности СССР, один из основателей Компартии Литвы.